Romain Gentilleau est un joueur français de hockey sur glace né le  à Paris.

Il a effectué tout son hockey mineur (de ) chez les Ducs d'Angers. Son Hockey sénior commence cependant chez le voisin nantais où il jouera trois saisons en D1. En raison des difficultés financières du club de Nantes, Romain Gentilleau rejoint les Ducs de Dijon pour trois saisons en Ligue Magnus. Il décide ensuite de rejouer sous les couleurs de son club formateur : les Ducs d'Angers. Les deux saisons suivantes s'effectueront en D2 : chez les Corsaires de Nantes puis chez les Dogs de Cholet pour la saison 2007-2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2000-2001 ||Corsaires de Nantes|| Division 1|| 21 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2001-2002 || Corsaires de Nantes|| Division 1||  || 6 || 4 || 10 ||  || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 27 || 3 || 1 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 28|| 1|| 6|| 7|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005 || Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 27|| 1|| 1|| 2|| 6|| 6|| 3|| 5|| 8|| 2
|- 
| 2005-2006 || Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 25|| 1|| 0|| 1|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2 
|- 
| 2006-2007 || Corsaires de Nantes|| Division 2|| 21 || 14  || 14 || 28 || 26 ||  - || - || - || - || - 
|- 
| 2007-2008 ||  Dogs de Cholet|| Division 2||  17 || 16 || 17 ||33  ||20  || 4 || 2 ||4  || 6 || 2 
|- 
| 2008-2009 || Dogs de Cholet|| Division 2|| 16  || 9 || 20 || 29 || 24 || 8 || 2 || 6 ||  8|| 18 
|- 
| 2009-2010 || Bisons de Neuilly-sur-Marne||Ligue Magnus|| 25  || 1 || 6 || 7 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2  
|- 
| 2010-2011 || Peaux-Rouges d'Évry|| Division 2||  16 || 10 || 8 || 18 || 8 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 
|- 
| 2011-2012 || Peaux-Rouges d'Évry|| Division 2|| 17  || 9 || 8 || 17 || 22 ||1  ||0  || 0 || 0 || 0 
|- 
| 2012-2013 || Comètes de Meudon|| Division 2|| 16  || 6 || 5 || 11 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2015-2016 || Mighty Camels de Dubaï || EHL|| 12  || 10 ||  18|| 28|| 6 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|- 
| 2016-2017 || Mighty Camels de Dubaï|| EHL || 11  ||  4|| 12 || 16 || 8 || 3 || 3 || 2 || 5 || 4
|- 
| 2017-2018 || Mighty Camels de Dubaï|| EHL ||  8 || 6 || 5 || 11 || 4 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| 2019-2020 || Chevaliers du lac d'Annecy II||  Division 3||  10 || 5 || 4 || 9 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2020-2021 || Chevaliers du lac d'Annecy II|| Division 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  - || - || - || - || -

Voir aussi

Références

Joueur français de hockey sur glace
Naissance en août 1981
Naissance à Paris
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Sports de glace Annecy